14P kan syfta på:

 Wolfs komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-49 - en rysk Progress farkost.